Термин Аманор может означать:
 Аманор — божество Нового года в Древней Армении;
 Аманор — название армянского Нового года;